Pau kan henvise til:
 Pau – by som er administrationsby for departementet Pyrénées-Atlantiques i Sydfrankrig
 Pau (Italien) – italiensk by og kommune på Sardinien